Ранчо ел Ногал има више значења:

 Ранчо ел Ногал (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ел Ногал (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику